Název The Early Years nese více hudebních alb:

 The Early Years (album, Al Stewart) – album Ala Stewarta z roku 1977
 The Early Years (album, Hall & Oates) – album dua Hall & Oates z roku 1985
 The Early Years (album, Tom Waits) – album Toma Waitse z roku 1991
 The Early Years (album, Donovan) – album Donovana z roku 1993
 The Early Years (album, Dropkick Murphys) – album skupiny Dropkick Murphys 1998
 The Early Years (album, David Coverdale) – album Davida Coverdala z roku 2003
 The Early Years (album, Whitesnake) – album skupiny Whitesnake z roku 2004
 The Early Years (album, Deep Purple) – album skupiny Deep Purple z roku 2004
 The Early Years (album, Sonicflood) – album skupiny Sonicflood z roku 2006
 The Early Years (album, Eluveitie) – album skupiny Eluveitie z roku 2012